SIP, Sip och sip kan betyda:

 Samordnad individuell plan, en individuell plan som upprättas om landstinget, kommunen eller den enskilde bedömer att det behövs
 Scottish Independence Party, Skottland
 Session Initiation Protocol, en teknisk  standard för initiering, ändring och avslutning av interaktiva sessioner som innefattar multimedia
 Swedish International Project Nuclear Safety, ett projekt/organisation för att förbättra kärnkraftsäkerhet i forna östblocket
 Sympatikusoberoende smärta, se Komplext regionalt smärtsyndrom